El Centro de esquí Squaw Valley se ubica en la zona conocida como el Olympic Village, en el condado de Placer, California y es uno de los centros invernales más importantes de los Estados Unidos.

Squaw Valley fue sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1960.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Sitio Oficial del Centro de esquí (en inglés)

Condado de Placer
Atracciones turísticas de California
Estaciones de esquí de Estados Unidos
Instalaciones deportivas de California